Cingétorix, que en celta significa "Rey de las marchas" o "Rey de la guerra". Fue un nombre de origen celta que llevaron dos líderes de tribus de origen celta del Siglo I a. C. Ambos aparecen en la obra de Julio César, De Bello Gallico: 

Cingétorix (Galia) fue uno de los caciques galos que combatieron por la supremacía de los tréveros en la Galia.
Cingétorix (Britania) fue uno de los cuatro reyes que gobernaban Kent durante la expedición de César a Britania del año 54 a. C. Gobernó junto a Ségovax, Carvilio y Taximágulo.